Raddoppiamento (o reduplicazione) – in linguistica, processo morfologico
Raddoppiamento consonantico (o geminazione consonantica) – in linguistica, fenomeno fonologico
Raddoppiamento fonosintattico – in linguistica, fenomeno morfosintattico
Raddoppiamento (o anadiplosi) – figura retorica